Под покровом небес:

 «Под покровом небес (роман)» — роман Пола Боулза.
 «Под покровом небес (фильм)» — фильм Бернардо Бертолуччи.